Климентовецький — проектований лісовий заказник на території Шепетівського лісгоспзагу (Климентовецьке лісництво, квадрати 62) на Хмельниччині . Був зарезервований для наступного заповідання рішенням Хмельницького облвиконкому № 7 від 25.10.1992 року.

Опис 
Насадження дуба віком 130 років, ялини — 100 років.

Площа — 18,5 га.

Див. також 
 Вікові та меморіальні дерева України
 Дуб
 Ялина

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання